Kevin McDonald (né en 1961), acteur canadien ;
  (né en 1966), joueur de Hockey sur glace canadien ;
 Kevin McDonald (né en 1988), footballeur écossais ;
 Kevin Macdonald (né en 1967), réalisateur britannique ;
 Kevin B. MacDonald (né en 1944), psychologue américain ; 
 Kevin McDonald, ecclésiastique anglais, archevêque catholique de Southwark de 2003 à 2009.